Lpo kan avse:

 LPo – ett politiskt parti i Sverige, se Landsbygdspartiet oberoende
 Lpo 94 – läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1998–2011
 LPO – en av Storbritanniens främsta symfoniorkestrar, se Londons filharmoniska orkester